В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Ван Ші-тін здобула титул, у фіналі перемігши Ї Цзін-Цянь 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Sung-Hee Park (2-ге коло)
 Ван Ші-тін (переможниця)
 Відсутня
 Леа Жирарді (2-ге коло)

 Енн Гроссман (1-ше коло)
 Кетеліна Крістя (1-ше коло)
 Сара Пітковскі (чвертьфінал)
 Міягі Нана (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic